

Lokalizacje

Niemcy 
 Mittenwalde – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald
 Mittenwalde – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark

Zobacz też 
 Mittenwald